Але — неоднозначность:

 Але — деревня, Новосокольнический район, Псковская область
 Але — коммуна в Швеции, в лене Вестра-Гёталанд.
  — река в Нижней Саксонии (Германия).
 Алес, иногда Але — город во Франции.
Але — язык в Эфиопии.

См. также 
 Алё — многозначный термин
 Алле — устаревшее название реки Лава, протекающей в Польше.
 Альо